Уравнение четвёртой степени — в математике алгебраическое уравнение вида:
 

Четвёртая степень для алгебраических уравнений является наивысшей, при которой существует аналитическое решение в радикалах в общем виде (то есть при любых значениях коэффициентов).

Так как функция  является многочленом чётной степени, она имеет один и тот же предел при стремлении к плюс и к минус бесконечности. Если , то функция возрастает до плюс бесконечности с обеих сторон, а значит, имеет глобальный минимум. Аналогично, если , то функция убывает до минус бесконечности с обеих сторон, а значит, имеет глобальный максимум.

Теорема Виета для уравнения четвёртой степени 
Корни уравнения четвёртой степени  связаны с коэффициентами  следующим образом:

История 
Уравнения четвёртой степени впервые были рассмотрены древнеиндийскими математиками между IV в. до н. э. и II в. н. э.

Лодовико Феррари приписывается получение решения уравнения четвёртой степени в 1540 году, но его работа опиралась на решение кубического уравнения, которого у него не было, поэтому сразу это решение не было опубликовано, а было опубликовано только в 1545 вместе с решением кубического уравнения наставника Феррари — Джероламо Кардано в книге «Великое искусство».

То, что это наибольшая степень уравнения, для которого можно указать общую формулу решения, было доказано в теореме Абеля — Руффини в 1824. 
Записки, оставленные Галуа, 
позже привели к элегантной теории корней многочленов, одним из результатов которой была эта теорема.

Решения

Решение через резольвенту 
Решение уравнения четвёртой степени

сводится к решению кубической резольвенты
 
Корни резольвенты  связаны с корнями исходного уравнения  (которые и нужно найти) следующими соотношениями:
 
 
 
Корни резольвенты могут быть найдены по формуле Кардано. 
Три формулы соотношений между  и  вместе с уравнением (соотношение Виета для коэффициента при )
 
дают систему из 4 алгебраических уравнений с 4 неизвестными, которая легко решается.

Решение Декарта — Эйлера 
В уравнении четвёртой степени

 

сделаем подстановку , получим уравнение в следующем виде (оно называется «неполным»):
 
где
 
 
 

Корни  такого уравнения равны одному из следующих выражений:
   

в которых сочетания знаков выбираются таким образом, чтобы выполнялось следующее соотношение:

причём  — это корни кубического уравнения

Решение Феррари 

Решение уравнения четвёртой степени вида  может быть найдено по методу Феррари.
Если  — произвольный корень кубического уравнения

(резольвенты основного уравнения), то четыре корня исходного уравнения находятся как корни двух квадратных уравнений
 
где подкоренное выражение в правой части является полным квадратом.

Биквадратное уравнение 
Биквадратное уравнение — алгебраическое уравнение четвёртой степени вида , где  — заданные комплексные числа и . Иначе говоря, это уравнение четвёртой степени, у которого второй и четвёртый коэффициенты равны нулю. Подстановкой  оно сводится к квадратному уравнению относительно .

Четыре его корня находятся по формуле

Возвратные уравнения четвёртой степени 
Возвратное уравнение четвёртой степени является также относительно легко решаемым: для  такого, что , решение находится приведением к виду:
 ,
После замены  ищется решение квадратного уравнения , а затем — квадратного уравнения .

Примечания

Литература 
 
 Лекция 4 в кн.:

Ссылки 
 
 
 
 

Четвёртой степени